Mia Hermanssonová (* 12. prosince 1992 Lund) je švédská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
Vyrůstala na předměstí Lundu v Nöbbelövu, kde začala s judem v klubu Lugi. Vrcholově se připravuje ve Stockholmu v policejním klubu SPIF. Ve švédské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2012 v polostřední váze. V roce 2016 obsadila evropskou kontinentální kvótu pro start na olympijských hrách v Riu, kde prohrála v úvodním kole na ippon s Italkou Edwige Gwendovou. V roce 2018 utrpěla v úvodním kole mistrovství Evropy v Tel Avivu vážné zranění kolene.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Švédsku

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Mii Hermanssonové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Mii Hermanssonové na Judobase.org

Švédské judistky
Švédští olympionici
Narození v roce 1992
Narození 12. prosince
Narození v Lundu
Žijící lidé
Ženy